Кукуйоїдні (Cucujoidea) — надродина жуків інфраряду кукуїформних (Cucujiformia).

Родини 
Надродина містить близько 30 родин і понад 18000 видів:
 Alexiidae Imhoff, 1856
 Biphyllidae LeConte, 1861
 Boganiidae Sen Gupta & Crowson, 1966
 Bothrideridae Erichson, 1845
 Byturidae Jacquelin du Val, 1858
 Cavognathidae Sen Gupta & Crowson, 1966
 Cerylonidae Billberg, 1820
 Coccinellidae — Сонечка
 Corylophidae LeConte, 1852
 Cryptophagidae
 Cucujidae
 Cyclaxyridae Klimaszewski & Watt, 1997
 Discolomatidae Horn, 1878
 Endomychidae
 Erotylidae
 Helotidae Reitter, 1876
 Hobartiidae Sen Gupta & Crowson, 1966
 Kateretidae Erichson in Agassiz, 1846
 Laemophloeidae Ganglbauer 1899
 Lamingtoniidae Sen Gupta & Crowson, 1966
 Latridiidae
 Monotomidae Laporte, 1840
 Myraboliidae Lawrence and Britton, 1991
 Nitidulidae
 Passandridae Erichson, 1845
 Phalacridae
 Phloeostichidae Reitter, 1911
 Propalticidae Crowson, 1952
 Protocucujidae Crowson, 1954
 Silvanidae Kirby, 1937
 Smicripidae Horn, 1879
 Sphindidae Jacquelin du Val, 1860

Джерела 
 Lawrence, J. F. and A. F. Newton. 1982. Evolution and classification of beetles. Annual Review of Ecology and Systematics 13: 261–290.
 Leschen, R. A. B.; Lawrence, J. F.; Ślipiński, S. A. 2005. Classification of basal Cucujoidea (Coleoptera: Polyphaga): cladistic analysis, keys and review of new families. Invertebrate systematics, 19: 17-73. doi: 10.1071/IS04007
 Pakaluk, J.; Ślipiński, S. A.; Lawrence, J. F. 1994. Current classification and family-group names in Cucujoidea (Coleoptera). Genus (Wroclaw), 5: 223–268.
 Cucujoidea на сайте BioLib 
 Cucujoidea  на сайте Tree of Life  — 
 Атлас жуков России: надсемейство Cucujoidea 

Всеїдні жуки
Надродини комах